Pierres (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Pierres (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym

Zobacz też: Pierre, Saint-Pierre